Тимофеос () — греческое имя:
 Тимофей (военачальник) — афинский военачальник, живший в IV веке до н. э.
 Тимофей Милетский (ок. 450 — ок. 360 до н. э.) — древнегреческий поэт V века до н. э.
  — музыкант при дворе Александра Македонского.
 Тимофеос — древнегреческий скульптор, живший в IV веке до н. э. и принимавший участие в строительстве мавзолея в Галикарнасе.
 Тимофей II Элур — патриарх Александрийский в V веке.
 Довмонт (князь псковский) — псковский князь, в крещении Тимофей.
 Тимофей Гераклейский (367 — 337 до н. э.) — сын Клеарха Гераклейского, тиран Гераклеи Понтийской.
 Тимофей Эфесский (ок. 17 — ок. 80) — христианский лидер I века.
 «Тимофей» — портрет работы Яна ван Эйка.

См. также 
 Тимофей